Albion River ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Albion River (Albion Cove), Fluss im Mendocino County, Bundesstaat Kalifornien
 Little North Fork Albion River, Fluss im Mendocino County, Bundesstaat Kalifornien
 North Fork Albion River, Fluss im Mendocino County, Bundesstaat Kalifornien
 South Fork Albion River, Fluss im Mendocino County, Bundesstaat Kalifornien